Neison ist:

 Edmund Neison (eigentlich Edmund Neville Nevill, 1849–1940), englischer Astronom und Selenograph
 Neison (Mondkrater), nach Edmund Neison benannt